

Musica 
 Obscure – gruppo musicale rock bengalese
 Obscure Records – etichetta discografica britannica

Videogiochi 
 Obscure – serie di videogiochi
 Obscure – videogioco del 2004, primo capitolo dell'omonima serie

Pagine correlate 
 Obscura

Altri progetti